Balić ist der Familienname folgender Personen:

 Andrija Balić (* 1997), kroatischer Fußballspieler
 Husein Balić (* 1996), österreichischer Fußballspieler
 Ivano Balić (* 1979), kroatischer Handballspieler
 Smail Balić (1920–2002), österreichischer Kultur- und Religionswissenschaftler

Siehe auch:
 Baljić